adhan – wezwanie do modlitwy w islamie
 nazwa systematyczna amoniaku